Крапивино — название населённых пунктов в России.

 Крапивино — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Крапивино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Крапивино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Крапивино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Крапивино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Крапивино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
Крапивино — до 1958 г. название посёлка Крапивинский, административного центра Крапивинского района Кемеровской области.

См. также 
 Крапивин